Gene Hackman – amerykański aktor
 James Hackman – angielski morderca
 Kelly Hackman – brytyjska gimnastyczka
 Luther Hackman – amerykański gracz w baseball
 Paul Hackman – kanadyjski gitarzysta
 Robert Hackman – ghański lekkoatleta, długodystansowiec

Zobacz też 
 Hackman – firma założona w Finlandii w 1790 roku produkująca sztućce
 Hackmans Gate – wólka w Anglii (Worcestershire)